PXA steht für:
 Pleomorphes Xanthoastrozytom, glialer Hirntumor
 Typenbezeichnungen von XScale-Prozessoren
 Pecotox Air (ICAO-Code), moldawische Fluggesellschaft

Abkürzung